Платформа 849 км (краткое наименование: пл. 849 км) — остановочный пункт на двухпутном электрифицированном перегоне Куркачи — Арск Казанского отделения Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Расположен на территории Арского района Республики Татарстан. Здание билетной кассы со стороны второго главного пути. Ближайший населённый пункт — село Качелино.

Ссылки 
 849 км (платформа, Горьковская железная дорога) на сайте Единая сетевая разметка
Остановочные пункты Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Арского района